Els policotílids (Polycotylidae) són una família extinta de plesiosaures del Cretaci, un grup germà dels Leptocleididae.

Amb els seus colls curts i caps grans i allargats semblaven pliosaures, però genèticament estaven més emparentats amb els Plesiosauridae i Elasmosauridae. Tenien una distribució cosmopolita.

Filogènia 

Cladograma segons Albright, Gillette i Titus (2007).

Cladograma segons Ketchum i Benson (2010).

El de sota és un cladograma de les relacions dels polycotylidae segons Ketchum i Benson, 2011.

Pàgines web 
 Palæos: The Vertebrates , Lepidosauromorpha: Cryptocleidoidea: Tricleidia

Referències 

Plesiosaures
Sauròpsids del Cretaci